Volgens de norm NEN 1010 de elektrische verbinding van twee toestellen door middel van een connector en contactdoos.
 Synoniem voor contactdoos (lichtnet).